Игры в группе C на чемпионате мира 2018 года прошли с 16 по 26 июня. Группа состояла из сборных Франции, Австралии, Перу  и Дании.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе D, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы D.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 5. Франция — Австралия

Матч № 6. Перу — Дания

2 тур

Матч № 21. Дания — Австралия

Матч № 22. Франция — Перу

3 тур

Матч № 37. Дания — Франция

Матч № 38. Австралия — Перу

Примечания

Ссылки 

 Группа C чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018